Alpova är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Alpova i familjen Paxillaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen slemtryfflar, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Alpova